Парпиев — фамилия; имеет женскую форму Парпиева.
 Парпиев, Абдурашит (1914—1974) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Парпиев, Ботир Рахматович (род. 1946) — председатель Государственного налогового комитета Республики Узбекистан с 2004 года.